Afrikanska mästerskapet i handboll för damer 2022 arrangerades mellan den 9 och 19 november 2022 i Dakar i Senegal. Det var den 25:e upplagan av mästerskapet. Mästerskapet arrangerades av Afrikas handbollförbund och fungerade som Afrikas kvalturnering till Världsmästerskapet i handboll för damer 2023.

Angola vann mästerskapet för 15:e gången efter att ha besegrat Kamerun i finalen.

Lottning
Lottningen skedde den 28 september 2022 i Dakar i Senegal.

Gruppspel
Alla tider är lokala (UTC±0).

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Ranking av tredjeplacerade lag

Slutspel

Spelträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Placeringsmatcher

Plats 9–13
Algeriet som var det lägst rankade tredjeplacerade laget mötte Marocko som slutade sist i gruppen med 5 lag. Vinnaren spelade sedan match om 9:e plats och förloraren match om 11:e plats.

Lagen som slutade på fjärde plats (Kap Verde i grupp A, Guinea i grupp B och Madagaskar i grupp C) mötte varandra i ett nytt gruppspel. Laget som slutade först spelade sedan match om 9:e plats, laget på andra plats spelade sedan match om 11:e plats och det tredje laget slutade på 13:e och sista plats i mästerskapet.

Match om elfte plats

Match om nionde plats

Plats 5–8

Semifinaler plats 5–8

Match om sjunde plats

Match om femte plats

Slutställning

Referenser 

2022 i Senegal
Handboll i Senegal
Afrikanska mästerskap
Sportåret 2022